Alžběta Helena Thurn-Taxis (15. prosince 1903 – 22. října 1976) byla thurn-taxiská princezna a sňatkem míšeňská markraběnka a titulární saská královna. Alžběta se narodila jako šesté dítě Alberta z Thurn-Taxisu a jeho manželky Markéty Klementiny Rakouské.

Manželství a potomci 
Alžběta Helena se 16. června 1923 v Řeznu v Bavorsku provdala za Fridricha Kristiána Saského, syna Fridricha Augusta III. Saského a jeho manželky Luisy Toskánské. Alžběta měla s Fridrichem pět dětí:

 1. Maria Emanuel Míšeňský (31. 1. 1926 Řezno – 23. 7. 2012 La Tour-de-Peilz), vévoda saský, markrabě míšeňský, hlava rodu Wettinů
 ⚭ 1962 Anastázie Anhaltská (* 22. 12. 1940 Řezno)
 2. Marie Josefa Saská (20. 9. 1928 Bad Wörishofen – 10. 8. 2018 Bad Wiessee) svobodná, ale měla nemanželskou dceru Marii Kristinu (* 16. 10. 1956)
 3. Anna Saská (13. 12. 1929 Bad Wörishofen – 13. 3. 2012 Mnichov)
 ⚭ 1953 Roberto de Afif, kníže z Gessaphe (30. 11. 1916 – 13. 12. 1978)
 4. Albrecht Míšeňský (30. 11. 1934 Bamberg – 6. 10. 2012 Mnichov), historik
 ⚭ 1980 Elmira Henke (25. 12. 1930 Lodž – 14. 6. 2022 Mnichov), morganatické manželství
 5. Matylda Saská (17. 1. 1936 Bamberg – 17. 3. 2018)
 ⚭ 1968 Johannes Heinrich Sasko-Kobursko-Gothajský (28. 3. 1931 Innsbruck – 14. 4. 2010 tamtéž), rozvedli se roku 1993

Tituly, oslovení a vyznamenání

Tituly a oslovení 
 15. prosince 1903 – 16. června 1923: Její Jasnost kněžna Alžběta Helena Thurn-Taxis
 16. června 1923 – 18. února 1932: Její Královská Výsost princezna Alžběta Helena Saská, saská vévodkyně
 18. února 1932 – 9. srpna 1968: Její Královská Výsost míšeňská markraběnka
 9. srpna 1968 – 22. října 1976: Její Královská Výsost míšeňská markraběnka vdova

Vyznamenání 
  Thurn-Taxisové: Řád Parfaite Amitié
  Wettinové: Řád routové koruny
  Wettinové: Řád Sidonie
  Wettinové: Řád Marie Anny

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 15. prosince
Narození v roce 1903
Úmrtí 22. října
Úmrtí v roce 1976
Thurn-Taxisové
Míšeňské markraběnky
Saské princezny
Thurn-Taxisské princezny
Němečtí římští katolíci
Ženy
Narození v Řezně